Жда́нова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Жданова, Анна Александровна (1892—1974) — сестра милосердия.
 Жданова, Евгения Михайловна (род. 1966) — российская легкоатлетка.
 Жданова, Елена Александровна (род. 1980) — российская легкоатлетка.
 
 Жданова, Лидия Владимировна (1938—1994) — русская писательница Латвии.
 Жданова, Стелла Ивановна (1924—2006) — литератор, киноредактор.

 Составные фамилии 
 Султанова-Жданова, Фирая Рифкатовна (род. 1961) — российская легкоатлетка.